Суперкубок Німеччини з футболу 1996 — 10-й офіційний розіграш турніру (13-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 3 серпня 1996 року між чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд) та володарем кубка Німеччини «Кайзерслаутерном».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

Німеччина
1996
1996 у німецькому спорті